Ла-Агада-и-Коста-Асул или Коста-Асуль () — населённый пункт в юго-восточной части Уругвая, в департаменте Роча.

География 
Расположен в южной части департамента, на берегу Атлантического океана, к востоку от города Ла-Палома. К северу от населённого пункта проходит дорога № 10.

История 
21 декабря 1995 года получил статус села (Pueblo) указом № 12.253.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 1090 человек.
 

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of La Paloma, La Aguada y Costa Azul and Arachania

Населённые пункты Уругвая